Список стран по количеству электронных отходов, произведенных за год на одного жителя.

К электронным отходам относятся все элементы электрического и электронного оборудования, которые были выброшены как отходы без намерения повторного использования. Список даёт представление об экологическом воздействии информационных и коммуникационных технологий.

Примечания 

Отходы